Weishan Hu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Weishan Hu (del av en sjö), 
 Weishan Hu (sjö), Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar